Кебраче има више значења:

 Кебраче (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Кебраче (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику